Па́вел Коле́сник:
 Колесник, Павел Автономович (1915—1944) — Герой Советского Союза.
 Колесник, Павел Антонович (1915—1944) — Герой Советского Союза.
 Колесник, Павел Степанович (1916—1977) — советский контр-адмирал.